Henry Russell (1877–1957) amerikai csillagász, a Hertzsprung–Russell-diagram egyik felállítója
 Henry Russell (1904–1986) olimpiai bajnok amerikai rövidtávfutó